Отто Фёдорович Розен: Розен, Отто Фёдорович (1778—1828) — барон, статский советник, Казанский губернатор.
 Розен, Отто Фёдорович (1782—1831) — барон, генерал-лейтенант, командир 2-й уланской дивизии.